Плея́да — група видатних діячів певної епохи, які пов'язані спільністю поглядів, завдань, напряму.

 «Плеяда» — французька поетична школа.
 «Плеяда» — літературний гурток української молоді.
 «Плеяда» — концертний зал у Вінниці.

Див. також

 Плеяди (міфологія)
 Плеяди (астрономія)